

Geografia 
 Guatemala
 Palencia – comune del dipartimento di Guatemala
 Spagna
 Palencia – città della comunità di Castiglia e León

Persone 
 Francisco Palencia – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, attaccante
 Oswaldo Palencia – ex calciatore venezuelano, attaccante
 Sergi Palencia – calciatore spagnolo, difensore